Меркушкин — фамилия; имеет женскую форму Меркушкина.
 Меркушкин, Григорий Яковлевич (1917—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Меркушкин, Николай Иванович (род. 1951) — российский государственный деятель, политик. См. также 
 Меркушина
 Меркушино — село Верхотурского городского округа Свердловской области.